Им Тонквон (;  — ) — южнокорейский фольклорист.

В годы Второй мировой войны учился в Японии. Затем вернулся в Южную Корею и уже в 1954 г. начал вести первый в стране университетский курс фольклора. Преподавал в Университете Чунан и других учебных заведениях, возглавлял Корейское общество фольклористов и Корейское общество народной песни, занимал должность исполнительного директора Фонда сохранения культурных ценностей.

Автор многих научных трудов, первоначально в области корейской народной песни, а затем и в других областях фольклора. Много занимался также сравнительной фольклористикой, особенно сопоставлением корейского и японского фольклорного материала. Некоторые работы написал на японском языке.

В 2005 г. удостоен Фукуокской премии в области азиатской культуры.

Примечания

Ссылки 
 Биография

Фольклористы
Учёные Республики Корея